Schafferer  ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Schafferer (* 1948), ehemalige österreichische Rennrodlerin
 Erich Schafferer (* 1947), österreichischer Rennrodler und Skirennläufer
 Thomas Schafferer (* 1973), österreichischer Schriftsteller, Maler, Konzeptkünstler und Verleger

Siehe auch:
 Schaffer